En Pologne, Rzędków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Rzędków, un village du powiat de Łęczyca,
 Rzędków, un village du powiat de Skierniewice.